„Cérès” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Cérès” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku, od 1814 roku brytyjski HMS „Seine”
 „Cérès” – fregata typu Marie Thérèse z lat 20. XIX wieku, której nazwę zmieniono wkrótce na „Marie Thérèse”, a następnie na „Calypso”
 „Cérès” – korweta typu Diligente z lat 20. XIX wieku
 „Cérès” – niezbudowana fregata z lat 40. XIX wieku
 „Cérès” - 4-działowy transportowiec z lat 50. XIX wieku, w służbie do 1884 roku
 „Cérès” (Q190) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Cérès” (M716) – niszczyciel min typu Circé z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Ceres” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów